Selisxi (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Selisxi (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia